Luana steht für:

 Luana (Vorname), weiblicher Vorname
 Luana (Fußballspielerin), Künstlername von Luana Bertolucci Paixão (* 1993)
 Luana (Sängerin), Schweizer Rapperin und Sängerin 
 Luana (Iowa), Ortschaft im Clayton County
 Luana – Der Fluch des weißen Goldes, italienischer Spielfilm (1968)
 Luana (Roman), Romanfassung des Films von Alan Dean Foster (1974)